El término irrintzi puede referirse a:

 Irrintzi, una organización terrorista que actúa en el País Vasco Francés;
 irrintzi, un grito característico del País Vasco.